«Час» — українській щоденник (єдиний у Румунії), виходив у Чернівцях 1928–1940 — разом 3350 чч. (накладом 600–3000); політично зближений до Української Націоналістичної Партії (підтримував її під час виборів до парламенту в Румунії). «Час» видавав спершу Т. Глинський, з 1929 — видавнича спілка «Час». Редактори: В. Мегидинюк, Ю. Сербинюк, Л. Когут; в редакції працювали серед інших О. Мегидинюк, I. Пігуляк, О. Масикевич, В. Якубович та інші. «Час» мав жіночу сторінку (редактор О. Гузар). Крім щоденника «Час», виходив ще під назвою «Час» тижневик для хліборобів «Сільське число».
 «Час» — загально-інформаційний щоденник, виходив у Львові 1931–1932; редактор Микола Голубець.
 «Час» — український громадсько-політичний тижневик, виходив у Фюрті (Баварія) 1945–1949.
 «Час» — український громадсько-політичний тижневик, видаваний за підтримки Народного Руху України з жовтня 1998 (на заміну «ЧАС-ТІМЕ»).

Історичні періодичні видання